Муниципальное образование Каменецкое — сельское поселение в Узловском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Каменецкий.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года № 551-ЗТО «О переименовании муниципального образования „город Узловая и Узловский район“ Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Узловского района Тульской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Узловского района
Сельские поселения Тульской области